Veruschka – modella e attrice tedesca.
 Veruschka, poesia di una donna – film del 1971 diretto da Franco Rubartelli.
 Veruschka – colonna sonora del film del 1971 composta da Ennio Morricone.
 Veruschka - (m)ein inszenierter Körper – documentario del 2005 diretto da Paul Morrissey e Bernd Boehm.